georgiano – la lingua parlata in Georgia
 come aggettivo – come aggettivo sostantivato, riferibile alla Georgia, stato del Caucaso meridionale,
 come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione dei georgiani – * come aggettivo – come aggettivo sostantivato, riferibile alla Georgia, stato degli USA.
 come aggettivo – riferibile all'architettura georgiana

Altri progetti